Змагання з санного спорту в одномісних санях серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2022 відбудуться 7 лютого (1 і 2 заїзди) і 8 лютого (3 і 4 заїзди) в Санно-бобслейному центрі Сяохайто в районі Яньцин у Пекіні.

Наталі Гайзенбергер - чемпіонка останніх двох Олімпійських ігор і спробує здобути третю золоту медаль, чого ще не вдавалося жодній санкарці. У загальному заліку Кубка світу 2021–2022 вона посіла 3-тє місце, однак виграла останній етап перед Олімпіадою. Юлія Таубіц виграла Кубок світу, а Маделайне Егле фінішувала другою. Срібна призерка Олімпіади-2018 Даяна Айтбергер пропустила сезон через пологи, повернулася до змагань, але на кубку світу опинилась поза межами чільної десятки і не кваліфікувалася на Олімпіаду. Бронзова призерка Ігор 2018 року Алекс Ґоф завершила спортивну кар'єру.

Результати

Примітки 

 
Санний спорт на зимових Олімпійських іграх 2022